Friedrichsthal peut faire référence à :
 Friedrichsthal, ville allemande de la Sarre ;
 Friedrichsthal, commune allemande de la Thuringe, dans l'arrondissement de Nordhausen.